Carlos Fernando de Austria-Teschen (Viena, 29 de julio de 1818-Gross-Seelowitz, 20 de noviembre de 1874) fue el segundo hijo del archiduque Carlos de Austria-Teschen y de la princesa Enriqueta de Nassau-Weilburg, y abuelo materno del rey Alfonso XIII de España. Pertenecía a la rama Teschen de la Casa de Habsburgo-Lorena.

Biografía 
Fue bautizado el 30 de julio de 1818 por el príncipe arzobispo de Viena. Su padrino fue el archiduque príncipe de la corona, Fernando, futuro emperador de Austria. Se le impusieron los nombres de Carlos y Fernando. 

Siendo el hijo del héroe de Aspern, comenzó su carrera militar en el Regimiento de Infantería 57 en Brno. Más tarde recibió el mando de una brigada en Italia y luchó contra los insurrectos de Praga en 1848. En 1859 estuvo como general en Moravia y Silesia, y volvió a Brno en 1860.

Matrimonio y descendencia 
El 18 de abril de 1854 en Viena, Carlos Fernando se casó con la viuda del archiduque Fernando Carlos de Austria-Este (1821-1849), la archiduquesa Isabel Francisca de Austria (1831-1903), hija del archiduque José de Austria, palatino de Hungría, con la que tuvo 6 hijos:

 Francisco José (1855).
 Federico (1856-1936), duque de Teschen y comandante supremo del Ejército austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial. 
 María Cristina (1858-1929), casada con Alfonso XII de España, fue reina de España y regente del reino durante la minoría de edad de su hijo, Alfonso XIII.
 Carlos Esteban (1860-1933), almirante y pretendiente del trono polaco.
Eugenio (1863-1954), mariscal de campo.
 María Leonor (1864).

Distinciones honoríficas 
 1836: Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (rama austríaca).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Casa de Austria-Teschen
Caballeros grandes cruces de la Orden de San José
Nacidos en Viena